

Гидроним 
 Ольховчик — одно из прежних названий реки Ольховой (левый приток Крынки, бассейн Миуса, исток расположен в городе Шахтёрске Донецкой области).
 Ольховчик — правый приток Миуса, протекающий в Донецкой области Украины и Ростовской области России.

Топоним

Россия 
 Ольховчик — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Ольховчик — село в Чертковском районе Ростовской области.

Украина 
 Ольховчик — бывший посёлок, вошедший в состав города Шахтёрска Донецкой области.
 Ольховчик — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Ольховчик — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Ольховчик — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.